Захопёрский — название населённых пунктов:

Россия 
 Захопёрский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Захопёрский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.